Jurginskij rajon 
Jurginskij rajon, rajon dell'Oblast' di Ivanovo
Jurginskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kemerovo
Jurginskij rajon, rajon dell'Oblast' di Tjumen'